Sezon kazachskiej ekstraligi został rozegrany na przełomie 2013 i 2014 roku. Był to 22. sezon rozgrywek mistrzostw Kazachstan w hokeju na lodzie.

Tytułu mistrzowskiego bronił Jertys Pawłodar, który w finale poprzedniej edycji pokonał Bejbarys Atyrau w meczach 4:1. W 2014 pokonał Arłan Kokczetaw w meczach 4:0 i ponownie zdobył tytuł.

Sezon zasadniczy 
Runda zasadnicza trwała od 7 września 2012 do 24 lutego2013 roku. W sezonie zasadniczym uczestniczyło w 10 drużyn, które rozegrały po 54 spotkania. Pierwsze miejsce zajął klub Jertys Pawłodar. Drużyna Kazcynk-Torpedo 2 przegrała wszystkie 54 mecze i nie zdobyła ani jednego punktu.

Najskuteczniejszym zawodnikiem oraz asystentem rundy zasadniczej został Kanadyjczyk Yannick Riendeau (Arłan Kokczetaw), który uzyskał 83 punkty za 33 gole i 50 asyst. Najlepszym strzelcem okazał się jego partner z drużyny i rodak, Marc Bélanger, który uzyskał 40 goli.

Tabela 

Legenda:       = Awans do fazy play-off

L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Wygrane, WpD = Wygrane po dogrywce lub karnych, PpD = Porażki po dogrywce lub karnych, P = Porażki (ogółem), G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- Różnica bramek

Faza play-off 
Do fazy play-off awansowało osiem pierwszych drużyn z rundy zasadniczej. Ten etap rozpoczął się 27 lutego 2014. Rywalizacja w ćwierćfinałach, półfinałach i finale toczyła się do czterech meczów wygranych, zaś rywalizacja o trzecie miejsce do trzech zwycięskich spotkań.

Przypisy

Bibliografia 
 
  (pdf.)
 

Hokej na lodzie w Kazachstanie
2013 w hokeju na lodzie
2014 w hokeju na lodzie
2013 w Kazachstanie
2014 w Kazachstanie